rytuał – pojęcie z zakresu antropologii
 Rytuał – film telewizyjny, reż. Ingmar Bergman, Szwecja 1969
 Rytuał – film, reż. Mikael Håfström z 2011